L'Orchidée des Chahutas est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Dugomier. L'ouvrage est publié en 2004.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Tanguy de St Navarre
 Émile Pistil, botaniste
 Bring M. Backalive
 Tapalèrbèth, le chef des Chahutas
 Tèpamalroulé, sa fille
 Tèpafuté

Animaux 
 Marsupilami,  Marsupilamie, les trois enfants Marsupilamis
 Piranhas du fleuve

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2004
Album Marsu Productions